

Sigle 
 Zona Industriale Regionale – nelle regioni italiane a statuto speciale

Astronomia 
 Zir – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 zir – codice ISO 639-3 della lingua ziriya